Алиса Хольцхей-Кунц (Alice Holzhey-Kunz; 1943, Цюрих, Швейцария) — немецкоязычный швейцарский психотерапевт, одна из ведущих экзистенциальных аналитиков современности, доктор философии, президент Швейцарского общества герменевтической антропологии и экзистенциального анализа (Цюрих), председатель семинара по экзистенциальному анализу для врачей психотерапевтов (с 1983 года), автор многих статей и книг по экзистенциальному анализу. Со-редактор Избранных произведений Людвига Бинсвангера.

Биография 
Алиса Хольцхей-Кунц изучала историю и философию в Цюрихе, где в 1971 году защитила кандидатскую диссертацию  в Институте Экзистенциального анализа.

С 1976 года Хольцхей-Кунц ведет частную психоаналитическую практику в Цюрихе в качестве тренинг-аналитика, руководителя и преподавателя.

С 1991 года она является президентом Швейцарского общества герменевтической антропологии и экзистенциального анализа (, ).

Вклад в науку 

А. Хольцхей-Кунц была любимой ученицей и коллегой Медарда Босса, но её мышление расходится с Л. Бинсвангером и М. Боссом. Хольцхей-Кунц представляет новый аналитический подход, который сочетает открытия Зигмунда Фрейда с экзистенциальными философскими взглядами Мартина Хайдеггера, Серена Кьеркегора и Жана-Поля Сартра. Её особым вкладом в теорию экзистенциального анализа является развитие экзистенциальной герменевтики психопатологических феноменов, изложенное в книге «Leiden am Dasein», вышедшей в 1994 году.

На 2010 год Алиса Хольцхей-Кунц является одной из ведущих экзистенциальных аналитиков.

Библиография 
 Alice Holzhey-Kunz. Leiden am Dasein : Die Daseinsanalyse und die Aufgabe einer Hermeneutik psychopathologischer Phänomene. // Ed.: Passagen Verlag — Wien, 1994. — ISBN 3-85165-103-0
 Alice Holzhey-Kunz. Das Subjekt in der Kur : Über die Bedingungen psychoanalytischer Psychotherapie. // Ed.: Passagen Verlag — Wien, 2002. — ISBN 3-85165-557-5
 Alice Holzhey-Kunz. Daseinsanalyse, dans / Alfried Längle, Alice Holzhey-Kunz. Existenzanalyse und Daseinsanalyse. // 2008. — UTB 2966. — P. 183—348. — ISBN 978-3-8252-2966-5

Примечания

Литература 
 

Учёные по алфавиту
Доктора философии
Дазайн-анализ
Психотерапевты Швейцарии
Психотерапевты по алфавиту
Экзистенциальные психологи
Психологи XX века